Priesen je německý název, který může označovat tato sídla:
 Březno (okres Chomutov)
 Březno (Velemín) – část obce Velemín v okrese Litoměřice
 Březno (Postoloprty) – část města Postoloprty v okrese Louny

Kleinpriesen
 Malé Březno (okres Most)
 Malé Březno (okres Ústí nad Labem)

Oberpriesen
 Vysoké Březno – část obce Malé Březno v okrese Most

Schönpriesen
 Krásné Březno – část města Ústí nad Labem v okrese Ústí nad Labem